I12 eller I 12 eller I-12 kan syfta på:

I 12 – en tidigare benämning på Jönköpings regemente åren 1816–1927.
I 12 – en tidigare benämning på Jönköpings-Kalmar regemente åren 1928–1948.
I 12 – en tidigare benämning på Norra Smålands regemente åren 1948–1997.
I 12 – en tidigare benämning på Smålands regemente åren 1998–2000.
I-12 – en Interstate Highway i Louisiana, USA, se Interstate 12.